Нидерландская военная экспедиция в Новую Гвинею (1907—1915) — последняя крупная колониальная кампания, проводившаяся в Нидерландской Ост-Индии силами колониальных войск, которая была предпринята после рекомендаций в 1906 году со стороны военного инспектора Хендрика Колина и Йохана Бенедикта ван Хейтса, генерал-губернатора Нидерландской Ост-Индии, для изучения и реальной колонизации внутренних областей принадлежавшей голландцам западной части острова Новая Гвинея, которая на тот момент была практически не исследована и фактически не подчинялась голландским колониальным властям. В конечном итоге были составлены маршруты для разведки территорий на юге, западе и севере западной части острова.

Было сформировано три вооружённых разведывательных отряда, и каждый из них в той или иной форме существовал и действовал на протяжении нескольких лет, хотя так называемый «западный» отряд начал свои действия только в 1910 году. В 1913 году произошла встреча «северного» и «южного» отрядов у реки Мамберамо, после чего они были объединены.

Совместно они исследовали и присоединили к Нидерландской Ост-Индии около 300 000 км² ранее не исследованной и неизвестной европейцам территории. В ходе экспедиции погибло 140 нидерландских солдат, и несколько сотен папуасов.

Участники экспедиции занимались также астрономическими наблюдениями, картографированием местности, ботаническими и этнографическими исследованиями. Материалы об экспедиции после её завершения были напечатаны лишь в доступных узкому кругу лиц нидерландских военных журналах, поэтому вплоть до начала XXI века оставались фактически неизвестными широкой общественности.

Библиография 
 Duuren, David van en Steven Vink, 'Military Exploration of New Guinea (1907—1915)', in: David van Duuren et al., Oceania at the Tropenmuseum, Amsterdam 2011, pp. 52-55.

Военная история Индонезии
Войны Нидерландов
Войны XX века